Frédéric Banquet est un joueur français de rugby à XIII et rugby à XV né le  à Carcassonne.

Biographie 

En 2001, le rugby à XV français dans l'ensemble décide d'acquérir les jeunes treizistes présents en équipe de France, ainsi Frédéric Banquet signe à Castres, Yacine Dekkiche pour la Rochelle, Gaël Tallec pour Toulon et  Jean-Emmanuel Cassin à Biarritz.

Carrière en Rugby à XV

Club
 CO Castres 2001, 2002

et, "Honneur"
2 serie
2011 2012 us trebes

 1 série (entraîneur)
2019-2020 rugby club alaric

Équipe de France

Carrière en Rugby à XIII

Club
 AS Carcassonne
 Featherstone Rovers
 PSG Rugby League
 US Villeneuve

et, "Honneur"
 Capitaine de l'US Villeneuve
 Champion de France avec l'US Villeneuve
 Détenteur de la Coupe de France avec l'US Villeneuve

Équipe de France
 International (1x sélections) 1994 à 200x, opposé à:
 Australie: 1994,
 Angleterre: 1995, 
 Pays de Galles: 1995,
 Nlle Zélande: 1995,
 Canada: 1995,
 Samoa Occidentales: 1995,
 Papouasie.Nlle Guinée:
 Afrique du Sud:
 Tonga:

Références

Liens externes 
 

International français de rugby à XIII
Joueur de l'AS Carcassonne XIII
Joueur français de rugby à XV
Arrière (rugby à XV)
Joueur du Castres olympique
Naissance en mars 1976
Naissance à Carcassonne